Ольдржих Валек (, родился 9 марта 1960, Опава) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 1985 года, четырёхкратный чемпион Чехословакии.

Биография 
Олдржих Валек начал свою карьеру в 1979 году, выступал за клуб «Дукла Йиглава» на протяжении 10 сезонов. Четыре раза становился чемпионом Чехословакии. В 1989 году уехал за границу, играл в Финляндии, Норвегии, Франции. По возвращении в Чехию играл за команды «Дукла Йиглава», «Гавличкув-Брод» и «Моравске-Будеёвице». После окончания игровой карьеры стал тренером клуба «Моравске-Будеёвице». Также владеет рестораном на хоккейной арене в Тршебиче и является главой Моравско-Будеёвицкой хоккейной лиги.

C 1981 по 1989 год играл за сборную Чехословакии. Самым главным успехом в карьере стала золотая медаль чемпионата мира 1985 года, проходившего в Чехословакии.

22 января 2019 года был принят в зал славы чешского хоккея.

Достижения 

 Чемпион мира 1985
 Серебряный призёр чемпионата мира 1983
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1989
 Чемпион Чехословакии 1982—1985
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1980, 1986, 1987
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1988
 Лучший снайпер чемпионата Чехословакии 1985 (38 шайб)

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 393 игры, 215 шайб
 Чешская Экстралига — 90 игр, 66 очков (34+32)
 Первая чешская лига — 66 игр, 43 очка (26+17)
 Чемпионат Финляндии — 58 игр, 59 очков (30+29)
 Сборная Чехословакии — 83 игры, 25 шайб
 Всего за карьеру — 690 игр, 330 шайб

Ссылки 
 Профиль на сайте зала славы чешского хоккея 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Шамони»
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Хоккейные тренеры Чехии